Duthie ist der Familienname folgender Personen:

 Augusta Vera Duthie (1881–1963), südafrikanische Botanikerin
 James Duthie (* 1957), britischer Hockeyspieler